Открытый чемпионат Биаррица 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились во французском городе Биарритц 6-12 июля — сразу после Уимблдона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Луция Градецкая (№ 58 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF Suez de Biarritz

 Цикл женских турниров ITF 2009

 Портал: Теннис

Франция
Теннис
Июль 2009 года
2009